Segura puede referirse a:

 El femenino de seguro;

Topónimos

España 
 Río Segura, que discurre por el sureste de España, provincias de Jaén, Albacete, Murcia y Alicante;
 Sierra de Segura, un sistema montañoso situado entre las provincias de Jaén, Albacete y Murcia, donde nace el río del mismo nombre;

 Segura de la Sierra, un municipio de la provincia de Jaén, de donde se deriva el nombre de río y sierra;
 Segura, un municipio de la provincia de Guipúzcoa;
 Segura de León, un municipio de la provincia de Badajoz;
 Segura de Toro, un municipio de la provincia de Cáceres;
 Segura de los Baños, un municipio de la provincia de Teruel;
 Segura, un pueblo en el municipio de Savallà del Comtat en la provincia de Tarragona;

Francia 
  Ségura, una comuna del departamento francés de Ariège;

Portugal 
  Segura, una freguesia del municipio portugués de Idanha-a-Nova;

Antropónimos 
Segura es un apellido español;

 Antonio Segura (1947-): guionista de historietas, autor de Eva Medusa;
 Bernardo Segura (1970-): medallista olímpico mexicano de 20 km marcha;
 Jacinto Segura (1668-1751): religioso dominico español;
 Juan Bautista Quirós Segura (1853-1934): presidente de Costa Rica durante 13 días, en 1919;
 Juan Segura (1956–): pintor español;
 Juan José Segura (1923–1993): historiador argentino;
 Juan José Segura-Sampedro (1985–): Cirujano e investigador español;
 Manuel Ascencio Segura (1805-1871): dramaturgo y escritor peruano, autor de El Sargento Canuto y Ña Catita, entre otras obras;
 Manuel F. Segura (1919-): coronel retirado del ejército de Filipinas que luchó en la segunda guerra mundial;
 Pedro Segura y Sáez (1880-1957): fue cardenal primado de España hasta su destitución en 1931;
 Pancho Segura (1921-2017): jugador de tenis ecuatoriano;
 Roberto Segura (1927-2008): historietista español, conocido por sus personajes cómicos para las revistas de Editorial Bruguera;
 Ruy López de Segura (c.1540-c.1580): clérigo y ajedrecista español, autor del Libro de la invención liberal y arte del juego del axedrez;
 Santiago Segura (1965-): actor, guionista, director y productor cinematográfico español, popular sobre todo por su película Torrente, el brazo tonto de la ley y sus secuelas.

Autores de nombres científicos 
 Segura - José Carmen Segura 1846-1906;
 A.Segura - Antonio Segura Zubizarreta 1921-

Otros 
Teatro Segura, el más importante de Lima, Perú, llamado así en honor al dramaturgo Manuel Ascencio Segura.
Río Segura (2010), patrullero oceánico del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.